Adolf Vorster ist der Name folgender Personen:

* Adolf Vorster (Papiermacher, 1610) (1610–1675), deutscher Papiermacher und Papiermühlenpächter
 Adolf Vorster (Papiermacher, 1662) (1622–nach 1699), deutscher Papiermacher 
 Adolf Vorster (Papiermacher, 1690) (1690–1748), deutscher Papiermacher und Unternehmer